

Cinema 
 Death and the Maiden (La morte e la fanciulla) – film del 1994 diretto da Roman Polański

Letteratura 
 Death and the Maiden (La morte e la fanciulla) – romanzo di Patrick Quentin del 1939, Il Giallo Mondadori, n. 156
 Death and the Maiden (La morte e la fanciulla) – romanzo di James K. MacDougall, Il Giallo Mondadori, n. 1645

Televisione 
 Death and the Maiden (Vittima o assassino?) – episodio della decima stagione di CSI - Scena del crimine